Hemicyoninae — подсемейство вымерших млекопитающих из семейства медвежьих. Обитали в Европе, Северной Америке, Африке и Азии с олигоцена по миоцен ( назад). Классифицируются некоторыми систематиками как отдельное семейство Hemicyonidae.

Классификация 
В состав семейства включают следующие вымершие таксоны:

 Триба Cephalogalini (de Bonis, 2013)
 Adelpharctos (de Bonis, 1971)
 Adelpharctos ginsburgi (de Bonis, 2011)
 Adelpharctos mirus (de Bonis, 1971)
 Cyonarctos (de Bonis, 2013)
 Cyonarctos dessei (de Bonis, 2013)
 Phoberogale (Ginsburg & Morales, 1995)
 Phoberogale minor (Filhol, 1877)
 Phoberogale bonali (Helbing, 1928)
 Phoberogale depereti (Viret, 1929)
 Phoberogale gracile (Pomel, 1847)
 Filholictis (de Bonis, 2013)
 Filholictis filholi (Munier-Chalmas, 1877)
 Cephalogale (Jourdan, 1862)
 Cephalogale shareri (Wang et al., 2009)
 Cephalogale gergoviensis (Viret, 1929)
 Cephalogale ginesticus (Kuss, 1962)
 Cephalogale geoffroyi (Jourdan, 1862)
 Триба Phoberocyonini (Ginsburg & Morales, 1995)
 Plithocyon (Ginsburg, 1955)
 Plithocyon armagnacensis (Ginsburg, 1955)
 Plithocyon statzlingii (Frick, 1926)
 Plithocyon bruneti (Ginsburg, 1980)
 Plithocyon barstowensis (Frick, 1926)
 Plithocyon ursinus (Cope, 1875)
 Phoberocyon (Ginsburg, 1955)
 Phoberocyon hispanicus (Ginsburg & Morales, 1998)
 Phoberocyon dehmi (Ginsburg, 1955)
 Phoberocyon huerzeleri (Ginsburg, 1955)
 Phoberocyon aurelianensis (Mayet, 1908)
 Phoberocyon youngi (Xiang et al., 1986)
 Phoberocyon johnhenryi (White, 1947)
 Триба Hemicyonini (Frick, 1926)
 Zaragocyon (Ginsburg & Morales, 1995)
 Zaragocyon daamsi (Ginsburg & Morales, 1995)
 Dinocyon (Jourdan, 1861)
 Dinocyon aurelianensis (Frick, 1926)
 Dinocyon sansaniensis (Frick, 1926)
 Dinocyon thenardi (Jourdan, 1861)
 Hemicyon (Lartet, 1851)
 Hemicyon barbouri (Colbert, 1941)
 Hemicyon teilhardi (Colbert, 1939)
 Hemicyon grivensis (Frick, 1926)
 Hemicyon minor (Dépéret, 1887)
 Hemicyon sansaniensis (Lartet, 1851)

Примечания 

Вымершие медвежьи
Млекопитающие олигоцена
Млекопитающие миоцена